«Фрэнки едет в Голливуд» () — короткометражный документальный фильм 1999 года производства США. Фильм снят известным американским актёром  () — для него он стал первым и пока единственным. Главные роли в этом фильме исполнили Брюс Уиллис, Стив Бушеми, Джерри Брукхаймер, Лив Тайлер и Майкл Бэй, которому собственно и принадлежит идея создания этого фильма.

Премьера фильма состоялась в июне 1999 года в США на кинофестивале в части района Бруклин города Нью-Йорк — в Уильямсберге (). На этом кинофестивале фильм одержал победу — в категории Короткометражный фильм режиссёр Брендан Келли получил приз Вознаграждение зрительской аудитории.

История создания фильма 
Американский актёр Брендан Келли в 1998 году получил хорошие новости от продюсеров фильма «Армагеддон», который снимал режиссёр Майкл Бэй. Оказывается собака Брендана — пёс по кличке Фрэнки получил одну из главных ролей в этом фильме. Брендан Келли, являясь владельцем собаки и её тренером, решает снять свой первый фильм, сделав свою собаку главным героем.

Сюжет 
Главный герой фильма — собака актёра Брендана Келли Фрэнки, которая отправляется в путешествие в Голливуд. В фильме собственно и показана эта поездка, начиная от полёта самолётом в первом классе и заканчивая романом с девушкой года «Плейбоя» и общением с самим Брюсом Уиллисом.

В ролях 
 Главные роли
 Брюс Уиллис — играет самого себя
 Лив Тайлер — играет саму себя
 Стив Бушеми — играет самого себя
 Фрэнки — собака, играет самого себя
 Джерри Брукхаймер — играет самого себя
 Майкл Бэй — играет самого себя
 Главные роли
 Эдди Гриффин
 Элисон Эрмитаж
 Билли Боб Торнтон
 Билли Блэк
 Кенни Бейтс
 Сенсей Гравина

Ссылки 
 

Документальные фильмы США
Короткометражные фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы 1998 года
Короткометражные фильмы 1990-х годов
Фильмы о Голливуде